Fredericella är ett släkte av mossdjur. Fredericella ingår i familjen Fredericellidae. 

Fredericella är enda släktet i familjen Fredericellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Fredericella